Змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2016 були проведені 12-21 серпня в Ріо-де-Жанейро.

Олімпійські медалі з абсолютної більшості дисциплін були розіграні на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа. Чемпіони з марафонського бігу визначались на шосейній трасі, прокладеній вулицями міста, зі стартом та фінішем на Самбодромі. Медалі зі спортивної ходьби розігрувались на кільцевій шосейній трасі, прокладеній на півстрові  у західній частині Ріо-де-Жанейро.

Розклад змагань 

Крім спортивної ходьби та марафону, фінали у десяти дисциплінах пройшли вранці, вперше від часів Олімпіади-1988. Це було зроблено на прохання Організаційного комітету Ігор-2016 та Олімпійської мовної служби () за згоди МОК, щоб забезпечити максимально повну трансляцію змагань у всіх часових зонах.

Призери

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Примітки

Джерела 

 Сторінка легкоатлетичних змагань Олімпіади-2016  на сайті Міжнародного олімпійського комітету 
 Сторінка легкоатлетичних змагань Олімпіади-2016  на сайті Світової легкої атлетики 
 Сторінка олімпійських легкоатлетичних змагань на вебсайті Олімпіади-2016 
 Статистика легкоатлетичних змагань Олімпіади-2016  на сайті  
 Довідник результатів легкоатлетичних змагань Олімпіади-2016 

Змагання на літніх Олімпійських іграх 2016

Олімпіада
Легка атлетика
Легка атлетика
Легка атлетика
Олімпіада